Дина́мо (, «сила») — первая составная часть сложных слов, соответствующая по значению слову «сила».
 Динамо или динамо-машина — устаревшее название генератора постоянного тока

Спорт 
 Динамо (спортивное общество) — название спортивного общества в СССР и социалистических странах, позже в России и странах СНГ, на базе которого основывались одноимённые спортивные клубы по разным видам спорта. В СССР объединяло сотрудников и военнослужащих ОГПУ, НКВД, МВД и КГБ.
 Динамо (спортивное общество, Белоруссия)
 Динамо (спортивное общество, Германия) — крупнейшее спортивное общество в Германской Демократической Республике

Футбольные клубы 
 Динамо (футбольный клуб, Ала-Бука) — Киргизия
 Динамо (футбольный клуб, Аламедин) — Киргизия
 Динамо (футбольный клуб, Астрахань) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Алатырь) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Барнаул) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Батуми) — Грузия
 Динамо (футбольный клуб, Берлин) — Германия
 Динамо (футбольный клуб, Бийск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Брянск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Бухарест) — Румыния
 Динамо (футбольный клуб, Владимир) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Вологда) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Вране) — Сербия
 Динамо (футбольный клуб, Дрезден) — Германия
 Динамо (футбольный клуб, Загреб) — Хорватия
 Динамо (футбольный клуб, Зугдиди) — Грузия
 Динамо (футбольный клуб, Кант) — Киргизия
 Динамо-ГИБДД (футбольный клуб, Кетово) — Россия
 Динамо-УВД (футбольный клуб, Кетово) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Киев) — Украина
 Динамо (футбольный клуб, Киров) — Россия
 Динамо-Нововятич (футбольный клуб, Киров) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Кострома) — Россия
 Динамо-Биолог (футбольный клуб, Краснодар) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Курган) — Россия
 Динамо Звёзды (футбольный клуб, Курган) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Липецк) — Россия
 Динамо-УВД (футбольный клуб, Липецк) — Россия
 Динамо-УМВД (футбольный клуб, Липецк) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Махачкала) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Минск) — Белоруссия
 Динамо (футбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо-ГАИ (футбольный клуб, Нижний Новгород) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Петрозаводск) — Россия
  — Латвия
 Динамо (футбольный клуб, Ростов-на-Дону) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Рубцовск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Самарканд) — Узбекистан
 Динамо (футбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Ставрополь, 1924) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Сухум) — Абхазия
 Динамо (футбольный клуб, Таллин) — Эстония
 Динамо (футбольный клуб, Тбилиси) — Грузия
 Динамо (футбольный клуб, Тирана) — Албания
 Динамо (футбольный клуб, Хмельницкий) — Украина
 Динамо (футбольный клуб, Ческе-Будеёвице) — Чехия
 Дайнамоз (футбольный клуб, Гияни) — ЮАР
 Дайнамоз (футбольный клуб, Хараре) — Зимбабве
 Динамо-2 (футбольный клуб, Москва) — Россия (в 1992—1997 годах назыв. «Динамо»-д)
  — Хорватия
 Динамо-93 — Минск, Белоруссия
 Динамо-Авто — Тирасполь, Молдавия
 Динамо-Брест — Белоруссия (в 1976—2012 — «Динамо»)
 Динамо МВД — Бишкек, Киргизия
  — Гринсборо, США
 Лафборо Динамо — Лафборо, Англия
 Пауэр Дайнамоз — Китве, Замбия
 Хьюстон Динамо — Хьюстон, США
 Шепшед Динамо — Шепшед, Англия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (футбольный клуб, Алма-Ата) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Баку) — СССР
 Динамо-2 (футбольный клуб, Брест) — Белоруссия
 Динамо (футбольный клуб, Владивосток) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Влёра) — Албания
 Динамо (футбольный клуб, Воронеж) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Вышний Волочек) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Гагра) — Грузия
 Динамо (футбольный клуб, Горький) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Днепропетровск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Душанбе) — Таджикистан
 Динамо-2 (футбольный клуб, Душанбе) — Таджикистан
 Динамо (футбольный клуб, Егвард) — Армения
 Динамо (футбольный клуб, Ереван) — Армения
 Динамо-2 (футбольный клуб, Ереван) — Армения
 Динамо (футбольный клуб, Иркутск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Казань) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Калач-на-Дону) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Калинин) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Кашира) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Кемерово) — Россия
 Динамо-2 (футбольный клуб, Киев) — Украина
 Динамо (футбольный клуб, Копли) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Красноярск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Кунгур) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Лиепая) — Латвийская ССР
 Динамо (футбольный клуб, Луганск) — Украина
 Динамо (футбольный клуб, Люберцы) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Львов) — Украина
 Динамо-2 (футбольный клуб, Минск) — Белоруссия (в 2002 году назыв. «Динамо-БНТУ»)
 Динамо (футбольный клуб, Михайловка) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Московская область) — СССР
 Динамо-ГПС (футбольный клуб, Мурманск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Нальчик) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Новосибирск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Норильск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Одесса) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Омск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Орёл) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Ош) — Киргизия
 Динамо (футбольный клуб, Пермь) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Петрозаводск) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Резекне) — Латвия
 Динамо (футбольный клуб, Рига) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Саки) — Украина
 Динамо (футбольный клуб, Саранск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Свердловск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Сортавала) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Сталинград) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Ташкент) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Тверь) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Тула) — Россия
 Динамо (футбольный клуб, Харьков) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Челябинск) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Черновцы) — СССР
 Динамо (футбольный клуб, Шкодер) — Албания
 Динамо (футбольный клуб, Ярославль) — СССР
 Динамо-2 (футбольный клуб, Москва, 1986) — Россия
 Динамо-3 — Киев, Украина
 Динамо-клубная (футбольный клуб, Москва) — СССР (см. этот раздел)
 Динамо-клубная (футбольный клуб, Ленинград) — СССР
 Динамо-МГО-Мострансгаз — пос. Газопровод, Россия
 Динамо ГТС — Ставрополь, Россия (в 1992 — «Динамо-АПК» — Изобильный)
 Динамо-д — Ставрополь, Россия
 Динамо-Диамант — Хабаровск, Россия
 Динамо-Жемчужина-2 — Сочи, Россия
  — Минск, Белоруссия
  — Витебск, Белоруссия (назывался также «Динамо-Энерго» и «Витьбич-Динамо-Энерго»)
 Завод «Динамо» (футбольный клуб) — СССР

Ранее именовавшиеся «Динамо» 
В скобках годы, когда клуб назывался «Динамо»
 Арарат (1938—1953) — Ереван, Армения
 АСМК (1936—2005) — Сухум, Грузия
 Баку (1997—2004) — Азербайджан
  (1999—2002) — Беловодское, Киргизия
 Волга (1958—1959) — Ульяновск, Россия
  (1957—1958) — Брэила, Румыния
 Дордой (2004—2010) — Бишкек, Киргизия
 Жальгирис (1947) — Вильнюс, Литва
 Звезда (1947—1948) — Выборг, Россия
 Звезда (1962) — Кропивницкий, Украина
 Зимбру (1947—1949) — Кишинёв, Молдавия
 ИгроСервис (1936—2006) — Симферополь, Россия
 Ижевск (1998—2003) — Ижевск, Россия
 Кара-Балта (1997—2000) — Кара-Балта, Киргизия
 Кяпаз (1982—1988) — Гянджа, Азербайджан.
 
 Машук-КМВ (1923—1953) — Пятигорск, Россия
 Металлист — Королёв, Россия («Динамо» Болшево, СССР)
 Рось — Украина («Динамо» Ирпень / Белая Церковь)
 Смена (1947—1956) — Комсомольск-на-Амуре, Россия
 Стаханов (1999—2004) — Стаханов, Украина
 Сокол (1946—1953) — Саратов, Россия
 Текстильщик (1944—1946) — Иваново, Россия
 Тигина (1996—2010) — Бендеры, Молдова
 Торентул (1992; также — «Динамо-Кодру») — Кишинёв, Молдавия.
 Торпедо (1946—1956) — Кутаиси, Грузия
 Хорезм (1993—1996) — Ургенч, Узбекистан.
 Черноморец (1931—1941) — Новороссийск, Россия
 Черноморец (1936—1939) — Одесса, Украина
 Якутия (1991—1996) — Якутск, Россия

 Бабите (2017 — «Бабите/Динамо») — Пиньки, Латвия
 Кузбасс (2001—2007 — «Кузбасс-Динамо») — Кемерово, Россия
 Легион (2016—2022 — «Легион Динамо») — Махачкала, Россия
 Малорита (2020 — «Динамо-Брест-1960») — Малорита, Белоруссия
 Сурхан (2009—2010 — «Динамо-Хамкор») — Термез, Узбексистан
 Тюмень (1992—1996 — «Динамо-Газовик») — Тюмень, Россия
 Улисс (2000—2003 — «Динамо-2000», 2004—2005 — «Динамо-Зенит») — Ереван, Армения
 Шоро (2000 — «Динамо-Манас»-СКИФ) — Бишкек, Киргизия

Женские 
 Динамо (Киев) — Украина
 Динамо-БДУФК (Минск) — Белоруссия
 Динамо (Москва) — Россия
  — Белоруссия

Мини-футбольные клубы 
 Динамо (мини-футбольный клуб, Московская область) — Россия
 Динамо-23 — Москва, Россия
 Динамо-Самара — Самара, Россия
 Динамо-БНТУ — Минск, Белоруссия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (мини-футбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Динамо-Тималь — Уфа, Россия
 Динамо-2 (мини-футбольный клуб) — Москва, Россия

Ранее именовавшиеся «Динамо» 
 Геолог (мини-футбольный клуб) (1998—2000) — Новый Уренгой, Россия

Футзальные клубы 
 Динамо (футзальный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (футзальный клуб, Московская область) — Фрязино, Россия
 Динамо-2 — Москва, Россия, см. Динамо-2 (мини-футбольный клуб) (в 2005—2007 годах являлся футзальным клубом)

Пляжные футбольные клубы 
 Динамо (пляжный футбольный клуб, Москва) — Россия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо-НОМОС (Санкт-Петербург)

Клубы по хоккею с шайбой

Мужские 
 Динамо (хоккейный клуб, Минск) — Белоруссия
 Динамо (хоккейный клуб, Молодечно) — Белоруссия
 Динамо (хоккейный клуб, Пенза) — Россия
 Динамо (хоккейный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (молодёжный хоккейный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (хоккейный клуб, Московская область) — Россия
 Динамо (хоккейный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Динамо (молодёжный хоккейный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Динамо (хоккейный клуб, Пардубице) — Чехия
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 1946) — ЛатССР
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 2008) — Латвия
 Динамо (хоккейный клуб, Харьков) — Украина
 Динамо-Алтай — Барнаул, Россия
 Динамо-Раубичи — Минск, Белоруссия
 Динамо-Шинник — Бобруйск, Белоруссия
 Динамо-Юниор — Санкт-Петербург, Россия
 Динамо-Юниорс — Рига, Латвия
 Динамо-576 — Санкт-Петербург, Россия

Женские 
 Динамо (женский хоккейный клуб, Екатеринбург)
 Динамо (женский хоккейный клуб, Курск)
 Динамо-Нева — Санкт-Петербург

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (хоккейный клуб, Киев) — СССР; правопреемником клуба после расформирования в 1973 году стал хоккейный клуб «Сокол»
 Динамо (хоккейный клуб, Куйбышев) — СССР
 Динамо (хоккейный клуб, Ленинград) — СССР; существовал с 1946 по 1954 и с 1965 по 1971 год, выступал в хоккейных соревнованиях СССР и города
 Динамо (хоккейный клуб, Рига, 1946) — СССР/Латвия; существовал в 1946—1995 годах, выступал в чемпионате СССР и Межнациональной хоккейной лиге
 Динамо (хоккейный клуб, Таллин) — СССР
 Динамо (хоккейный клуб, Петрозаводск) — СССР
 Динамо (хоккейный клуб, Балашиха) — Россия
 Динамо-Энергия (хоккейный клуб) — Екатеринбург, Россия

Ранее именовавшиеся «Динамо» В скобках года, когда клуб назывался «Динамо» 
 Айсберен Берлин (1954—1992) — Берлин, ГДР

Клубы по хоккею с мячом 
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Казань) — Россия
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Москва) — Россия
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Самара) — Россия
 Динамо-Маяк — Краснотурьинск, Россия
 Ак Барс — Динамо — Казань, Россия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Алма-Ата) — СССР/Казахстан
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Болшево) — СССР
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Ленинград) — СССР
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Молотов) — СССР
 Динамо (клуб по хоккею с мячом, Чкалов) — СССР

Ранее именовавшиеся «Динамо» 
 Строитель (клуб по хоккею с мячом, Сыктывкар) (2007—2008) — Россия; ранее «Динамо-Сыктывкар»

Клубы по хоккею на траве 
 Динамо (клуб по хоккею на траве, Екатеринбург) — Россия
 Динамо (клуб по хоккею на траве, Казань) — Россия
Расформированные и прекратившие своё существование:
 Динамо (клуб по хоккею на траве, Алма-Ата) — СССР/Казахстан

Волейбольные клубы

Мужские 
 Динамо (волейбольный клуб, Апелдорн) — Нидерланды
 Динамо (волейбольный клуб, Краснодар) — Россия
 Динамо (волейбольный клуб, Ленинградская область) — Сосновый Бор, Россия
 Динамо (волейбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (волейбольный клуб, Челябинск) — Россия
 Динамо-ВятГУ — Киров, Россия
 ЗабГУ-Динамо — Чита, Россия

Женские 
 Динамо-Ак Барс (в 2008—2020 — «Динамо-Казань») — Россия
 Динамо (женский волейбольный клуб, Краснодар) — Россия
 Динамо (женский волейбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо-Метар (Челябинск) — Россия
 Динамо-Анапа — Россия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (волейбольный клуб, Луганск) — Украина
 Динамо (волейбольный клуб, Набережные Челны) — Россия
 Динамо (волейбольный клуб, Хабаровск) — Россия
 Динамо-Янтарь (волейбольный клуб) — Калининград, Россия
 Динамо-Янтарь (женский волейбольный клуб) — Московская область/Калининград, Россия
 Динамо (волейбольный клуб, Ленинград) — Ленинград, СССР

Ранее именовавшиеся «Динамо» 
 Зенит (2000—2004; 2005—2008 — «Динамо-Таттрансгаз») — Казань, Россия
 МГТУ (2003—2004 — «Динамо»-МГТУ) — Москва, Россия

Баскетбольные клубы

Мужские 
 Динамо (баскетбольный клуб, Бухарест) — Румыния
 Динамо (баскетбольный клуб, Владивосток) — Россия
 Динамо (баскетбольный клуб, Магнитогорск) — Россия
 Динамо (баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (баскетбольный клуб, Сассари) — Италия
 Динамо (баскетбольный клуб, Тбилиси) — Грузия
 Динамо (баскетбольный клуб, Тирана) — Албания
 Динамо (баскетбольный клуб, Челябинск) — Россия
 Динамо-Политех — Курск, Россия

Женские 
 Динамо (баскетбольный клуб, Киев) — Украина
 Динамо (баскетбольный клуб, Курск) — Россия
 Динамо (женский баскетбольный клуб, Москва) — Россия
 Динамо (женский баскетбольный клуб, Новосибирская область) — Новосибирск, Россия
 Динамо-Энергия (баскетбольный клуб) — Иваново, Россия

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (баскетбольный клуб, Санкт-Петербург) — Россия
 Динамо (баскетбольный клуб, Ленинград) — Ленинград, СССР
 Динамо (баскетбольный клуб, Ленинградская область) — Ленинградская область, СССР
 Динамо (женский баскетбольный клуб, Ленинград) — Ленинград, СССР

Ватерпольные клубы 
 Динамо Львов — Украина
 Динамо-Олимпийский — Москва
 Динамо-2 ШВСМ Измайлово — Москва
 Динамо-Уралочка — Златоуст
 Динамо — Астрахань

Расформированные и прекратившие своё существование 
 Динамо (ватерпольный клуб, Ленинград) — Ленинград, СССР

Гандбольные клубы 
 Динамо (гандбольный клуб, Астрахань) — Россия
 Динамо (гандбольный клуб, Минск) — Белоруссия
 Динамо (гандбольный клуб, Волгоград) — Россия
 Динамо (гандбольный клуб, Челябинск) — Россия
 Динамо-Полтава — Полтава, Украина

Регбийные клубы 
 Динамо (регбийный клуб, Бухарест) — Румыния
 Динамо (регбийный клуб, Москва) — Россия
 Динамо-Дон — Таганрог, Россия

Стадионы

Топонимы 
 Динамо (Волгоградская область) — посёлок в Нехаевском районе Волгоградской области.
 Динамо — посёлок в Миассе Челябинской области.
 Динамо (исторический район, Павловск) — исторический район Павловска (Пушкинский район Санкт-Петербурга).
 Динамо (платформа) — ликвидированная железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД в Мытищинском районе Московской области.
 Проспект Динамо — проспект в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Станции метрополитена 
 Динамо (станция метро, Москва) — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена
 Динамо (станция метро, Екатеринбург) — станция Екатеринбургского метрополитена

Прочее 
 Динамо (завод) — одно из крупнейших и старейших электромашиностроительных предприятий России.
 Динамотор — электромеханический агрегат, совмещающий в одном устройстве электрический двигатель и генератор электрического тока.
 Дюнкеркская операция (кодовое название «Операция „Динамо“») — операция в ходе Французской кампании Второй мировой войны по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных немецкими войсками у города Дюнкерк.
 Магнитное динамо — эффект самогенерации магнитного поля при определённом движении проводящей жидкости.
 Dynamo — дебютный сольный альбом шведской певицы Хелены Юсефссон, 2007 год.
 Dynamo — псевдоним британского иллюзиониста Стива Фрейна.
 Динамо, Хасан Иззеттин (1909—1989) — турецкий писатель.

См. также

Примечания

Ссылки 
 Самые известные и титулованные футбольные клубы под названием «Динамо» Gazeta.ru